Список событий в авиации в 1894 году:

События

Без точных дат 

 Лоуренс Харгрейв разрабатывает планер собственной конструкции, но дело не уходит дальше чертежей.
 Изобретатель Лайвинтаал совершает успешный полёт на велопланере собственной конструкции.
 Попытка полёта аэроплана Гирама Максима.
 31 июля 1894 года, когда после новых опытов двигатели пустили на полную мощность пара, гигантский аэроплан Гирама Максима оторвался от нижних рельсов, сломав и вырвав на длине 30 м деревянные бруски наружной колеи. Механик немедленно остановил двигатели, и аэроплан ударился о землю, поломав крыло и один винт.
 Свой собственный аэроплан разработал К. Э. Циолковский.

Персоны

Родились 

 24 мая — Прокофьев-Северский, Александр Николаевич, русский и американский лётчик, изобретатель, авиаконструктор.
 24 декабря — Гинемер, Жорж, выдающийся французский лётчик-истребитель времён Первой мировой войны. В воздушных боях сбил 53 самолёта противника. Сам был сбит 7 раз. Погиб в авиакатастрофе.

См. также

Примечания